Der Fall von Paris ist der Titel folgender Werke:

 Der Fall von Paris (Ehrenburg), 1942 erschienener Roman von Ilja Ehrenburg
 Der Fall von Paris (Lottman), 1992 erschienenes Sachbuch von Herbert R. Lottman
 Der Fall von Paris (Fehrle), 2008 erschienener Roman von Gerdt Fehrle